V600 Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1375 световых лет (около 422 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,75m до +12,3m. Орбитальный период — около 0,3968 суток (9,5225 часов).

Характеристики 
Первый компонент — оранжевая звезда спектрального класса K. Радиус — около 1,88 солнечного, светимость — около 1,792 солнечных. Эффективная температура — около 4869 K.

Второй компонент — оранжевая звезда спектрального класса K.

Примечания